Wyścig Górski Limanowa – Przełęcz Pod Ostrą – wyścig górski, organizowany przez Auto Moto Klub Limanowa na trasie okazjonalnej w miejscowości Stara Wieś nieopodal Limanowej. Od 2009 roku wyścig jest rundą Górskich Samochodowych Mistrzostw Polski, a od 2014 jest zaliczany do klasyfikacji Mistrzostw Europy w Wyścigach Górskich.

Trasa wyścigu 
Trasa wyścigu przebiega wzdłuż drogi powiatowej K1609 Limanowa - Kamienica od miejscowości Stara Wieś do szczytu Przełęczy Pod Ostrą.

W latach 2009-2013 długość trasy wynosiła 6031 metrów i liczyła 25 łuków, w tym 18 prawych i 17 lewych. W związku z zaliczeniem wyścigu do Mistrzostw Europy w Wyścigach Górskich, w 2014 roku trasa została skrócona do 5493 metrów. Jednocześnie nastąpił wzrost średniego wzniesienia od 5,37% do 5,50%. Łączna liczba łuków wynosi obecnie 33, a minimalna szerokość trasy sięga 6m.

Start wyścigu leży na wysokości 498 m n.p.m., a meta lotna na wysokości 800 m. Różnica wzniesień wynosi 302 m. Parc fermé jest umiejscowiony na wysokości 805 m n.p.m.

Rekord trasy pochodzi z dnia 16 lipca 2017 roku i wynosi 1:53,546, co daje średnią prędkość ponad 174 km/h. Autorem rekordu jest Włoch Christian Merli, zasiadający za kierownicą samochodu Osella FA 30.

Wyniki

Mistrzostwa Europy w Wyścigach Górskich

Górskie Samochodowe Mistrzostwa Polski

Przypisy

Bibliografia 
 Informator wyścigu 2015r.

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona wyścigu

Wyścigi samochodowe